Erriapus bezeichnet

 einen Riesen aus der keltischen Mythologie, siehe Erriapus (Mythologie)
 einen Mond des Planeten Saturn, siehe Erriapus (Mond)